Турин (Turrinus; Thurinus) е име на:

 Когномен на римската фамилия Мамилии
 Квинт Мамилий Турин, авгур края на 4 век пр.н.е.
 Гай Мамилий Турин, консул 239 пр.н.е.
 Квинт Мамилий Турин, народен трибун 207, претор 206 пр.н.е.
 Публий Клодий Турин, магистър на Монетния двор 42 пр.н.е.
 Луций Мамилий Турин, приятел на Юлий Цезар
 Гай Октавий Турин, рожденото име на император Октавиан Август (* 63 пр.н.е.;+ 14 г.)

Вижте също 
 Турии